A4000 – computer Commodore Amiga
 A4000 – computer Acorn Archimedes